Liste des  communes de la province de Biella dans la région Piémont, en Italie.

A 
 Ailoche
 Andorno Micca

B 
 Benna
 Biella
 Bioglio
 Borriana
 Brusnengo

C 
 Callabiana
 Camandona
 Camburzano
 Campiglia Cervo
 Candelo
 Caprile
 Casapinta
 Castelletto Cervo
 Cavaglià
 Cerreto Castello
 Cerrione
 Coggiola
 Cossato
 Crevacuore
 Crosa
 Curino

D 
 Donato
 Dorzano

G 
 Gaglianico
 Gifflenga
 Graglia

L 
 Lessona

M 
 Magnano
 Massazza
 Masserano
 Mezzana Mortigliengo
 Miagliano
 Mongrando
 Mottalciata
 Muzzano

N 
 Netro

O 
 Occhieppo Inferiore
 Occhieppo Superiore

P 
 Pettinengo
 Piatto
 Piedicavallo
 Pollone
 Ponderano
 Portula
 Pralungo
 Pray

Q 
 Quaregna
 Quittengo

R 
 Ronco Biellese
 Roppolo
 Rosazza

S 
 Sagliano Micca
 Sala Biellese
 Salussola
 San Paolo Cervo
 Sandigliano
 Selve Marcone
 Sordevolo
 Sostegno
 Strona

T 
 Tavigliano
 Ternengo
 Tollegno
 Torrazzo

V 
 Valdengo
 Valdilana
 Vallanzengo
 Valle San Nicolao
 Veglio
 Verrone
 Vigliano Biellese
 Villa del Bosco
 Villanova Biellese
 Viverone

Z 
 Zimone
 Zubiena
 Zumaglia

Biella
Liste en rapport avec le Piémont